Akkar steht für:

 Akkar, eine Burgruine im Norden Libanons 
 Akkar (Distrikt), ein Verwaltungsdistrikt im Libanon
 Gouvernement Akkar, ein Gouvernement im Libanon

Akkar ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Taess Akkar (* 1980), irakischer Mittelstreckenläufer
 Yasemin „Jazz“ Akkar (* 1982), deutsch-türkische Popmusikerin, siehe Sürpriz